De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2002 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 16 juni 2002 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Catalonië